Арканзас — штат у США.
 Арканзас (річка)
 Арканзас (округ, Арканзас)

 USS Arkansas — назва низки бойових кораблів ВМС США, названих на честь штату Арканзас.